Майк Гаф (,  6 лютого 1963, Монреаль) — канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.

Провів понад 700 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1981 року виступами за команду «Кіченер Рейнджерс».

1982 року був обраний на драфті НХЛ під 181-м загальним номером командою «Квебек Нордікс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 17 років, захищав кольори команд «Фредеріктон Експрес», «Галіфакс Цитаделс», «Лоуелл-Лок Монстерс», «Квебек Нордікс», «Флорида Пантерс» та «Нью-Йорк Айлендерс».

Загалом провів 751 матч у НХЛ, включаючи 44 гри плей-оф Кубка Стенлі.

Статистика

Посилання 
 

канадські хокеїсти
Хокеїсти «Квебек Нордікс»
Хокеїсти «Флорида Пантерс»
Хокеїсти «Нью-Йорк Айлендерс»
Хокеїсти АХЛ‎
Задрафтовані «Квебек Нордікс»